Shilla – uno dei Tre regni di Corea
 Illiasu Shilla – calciatore ghanese
 Distretto di Shilla – distretto del Perù